Сент-Этьен — по-французски «св. Стефан», среди них:
 Стефан Первомученик;
 Иштван I Святой.
 Рабо Сент-Этьен (1743—1793) — французский деятель времён революции и публицист.
 Сент-Этьен — округ во Франции, департамент Луара
 Сент-Этьен — город во Франции, административный центр департамента Луара региона Рона-Альпы.
 Сент-Этьен — французский футбольный клуб из города Сент-Этьен.
 Сент-Этьен — французский регбийный клуб из города Сент-Этьен.
 Сент-Этьен - французский пулемет, разработанный в начале XX века

Составные названия 
 Сент-Этьен-а-Арн — коммуна во Франции, департамент Арденны
 Сент-Этьен-ан-Деволюи — кантон во Франции, департамент Верхние Альпы
 Сент-Этьен-ан-Деволюи — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы
 Сент-Этьен-де-Баигорри — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Сент-Этьен-де-Баигорри — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Сент-Этьен-де-Булонь — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Сент-Этьен-де-Валу — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Сент-Этьен-де-Вик — коммуна во Франции, департамент Алье
 Сент-Этьен-де-Карла — коммуна во Франции, департамент Канталь
 Сент-Этьен-де-Кросе — коммуна во Франции, департамент Изер
 Сент-Этьен-де-Люгдарес — кантон во Франции, департамент Ардеш
 Сент-Этьен-де-Люгдарес — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Сент-Этьен-де-Мор — коммуна во Франции, департамент Канталь
 Сент-Этьен-де-Сер — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Сент-Этьен-де-Тине — кантон во Франции, департамент Приморские Альпы
 Сент-Этьен-де-Фонбеллон — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Сент-Этьен-де-Фюрсак — коммуна во Франции, департамент Крёз
 Сент-Этьен-де-Шомей — коммуна во Франции, департамент Канталь
 
 Сент-Этьен-дю-Ге-де-л’Иль — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Сент-Этьен-дю-Мон — католическая церковь на холме св. Женевьевы в Париже
 Сент-Этьен-Канталес — коммуна во Франции, департамент Канталь
 Сент-Этьен-ла-Женест — коммуна во Франции, департамент Коррез
 Сент-Этьен-ла-Тийей — коммуна во Франции, департамент Кальвадос
 Сент-Этьен-лез-Орг — кантон во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса
 Сент-Этьен-лез-Орг — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса
 Сент-Этьен-ле-Ло — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы
 Сент-Этьен-о-Кло — коммуна во Франции, департамент Коррез
 Сент-Этьен-су-Барбюиз — коммуна во Франции, департамент Об
 Сент-Этьен-сюр-Ресуз — коммуна во Франции, департамент Эн
 Сент-Этьен-сюр-Шаларон — коммуна во Франции, департамент Эн
 Согис-Сент-Этьен — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи

См. также 
 Saint Etienne